Скарлетт Эстевес (; ) — американская актриса. Известность ей принесли роли в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!», «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и сериале «Люцифер».

Биография 
Скарлетт Эстевес родилась 4 декабря 2007 года в Лос-Анджелесе. Дочь Саманты Вайль, племянница актрисы Лайзы Вайль.

Начала сниматься в рекламе в возрасте 3 лет. На её счету более 25 роликов, в том числе для KFC, Toyota, Wendy's и других компаний. 

В 2013 году дебютировала на телевидении. С 2015 по 2021 год снималась в сериале «Люцифер».

В 2018 году озвучила Иззи в мультфильме «Гринч».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США